Becks Landing ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Becks Landing (Delaware), im New Castle County
 Becks Landing (Maryland), im Kent County